Beile ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Beile (* 1964), deutscher Theologe
 Mirjam Beile (* 1971), deutsche Bäckerin, Konditorin und Sachbuchautorin
 Rüdiger Beile (* 1932), deutscher Theologe

Ein feudaler Titel der Qing-Dynastie:
 Beile pinji – 貝勒品級

Siehe auch:
 Beil (Begriffsklärung)
 Bayle
 Beyle